Rom  kan henvise til flere artikler:

 Rom – Italiens hovedstad
 Rom (hukommelse) – en slags hukommelse til computere
 Rom (Isenvad Sogn) – en bebyggelse i Isenvad Sogn
 Rom (spiritus) – en type spiritus
 Rom (Tårs Sogn) – en bebyggelse i Tårs Sogn i Hjørring Kommune
 Rom og cola – en cocktail
 Rom, Niels Chr. (1839.1919) skolemand, husflidsmand, forlægger, bog- og stentrykker i København
 Rom Sogn – et sogn i Lemvig Provsti (Viborg Stift).